Монастыри Македонской православной церкви, распределенные по епархиям

Ставропигиальные монастыри 
 Лесновский монастырь «Св. Архангел Михаил», село Лесново, Пробиштип (община)
 монастырь «Успение Богородицы» Калишта, село Калишта, Струга (община)

Брегалнишская епархия 
Монастырь
 Монастырь «Св. Стефан», село Конче (община Конче)
 Монастырь Пирог «Успение Богородицы»

Церкви
 Храм «Св. Иоанн Креститель», Штип
 Храм «Св. Спас», Штип
 Храм «Св. Архангел», Штип
 Храм «Св. Никола», село Крупиште

Дебарско-Кичевская епархия 

Монастыри
 Бигорский монастырь «Св. Иоанн Креститель»;
 Кичевский монастырь «Богородица Пречистая»;
 Пантелеимонов монастырь, Охрид
 Метох «Св. Георги Победоносец», село Райчица, община Дебар
 монастырь «Св. Наум», Охрид (община);

Церкви
 Храм «Св. София», Охрид
 Храм «Св. Иоанн Богослов Канео», Охрид
 Храм «Богородица Перивлепта», Охрид

Повардарская епархия 

Монастыри
 Положский монастырь «Св. Георгий»
 Монастырь «Св. Иоанн Ветерский», край село Ветерско
 Монастырь «Св. Димитрий», Велес
 Моклишский монастырь «Св. Никола», село Моклиште

Церкви
 Храм «Богородица», село Дреново
 Маркова скальная церковь «Св. Никола», село Драдня

Положко-Кумановская епархия 

Монастыри
 Лешокский монастырь, село Лешок, община Тетово
 Карпинский монастырь, село Орах, община Куманово
 Осоговский монастырь, община Крива-Паланка
 Псачский монастырь, село Псача, община Ранковце
Церкви
 Монастырский храм «Св. великомученик Георгий», с. Старо-Нагоричане, Куманово (община)

Преспанско-Пелагонийская епархия 

Монастыри
 Журечский монастырь «Св. Афанасий», село Журче, Демир-Хисар (община)
 Варошский монастырь «Св. Архангел Михаил», Варош, Прилеп
 «Свето Преображение Христово», село Зрзе, Прилеп (община)
 Слепченский монастырь «Св. Иоанн Предтеча», село Слепче, Демир-Хисар (община)
 Сливнишский монастырь «Рождество Богородицы», село Сливница, Преспа
 монастырь «Трескавец», Трескавец, Прилеп (община)

Церкви
 Храм «Св. Георгий», село Курбиново, Преспа
 Храм «Св. Никола», квартал Варош, община Прилеп

Скопская епархия 
Монастыри
 Марков монастырь «Св. Димитрий», село Маркова-Сушица
 Любанский монастырь «Св. Никола», село Любанци, Скопска-Црна-Гора
 «Св. Спас», Матка
 монастырь «Успение Богородицы», село Матка

Церкви
 Собор «Св. Климент Охридский», Скопье
 Монастырский храм «Св. Андрей», Матка
 Монастырский храм «Св. Никола Шишевский», Матка
 Храм «Св. Пантелеймон», село Горно-Нерези, Скопье
 Храм «Св. Спас», Скопье
 Храм «Св. Спас», Кучевиште
 «Св. Никита», село Баняне, Скопска-Црна-Гора
 Рождества Богородицы, Скопье

Струмичская епархия 
Монастыри
 Велюшский монастырь «Пресвятая Богородица Милостивая», село Велюса
 Водочский монастырь «Св. Леонтий», село Водоча
 Метох «Св. Архангел Михаил», Берово
 Метох «Св. Парфений Зографский», Стар-Дойран

Церкви
 Храм «Св. Григорий Палама», Струмица

Ссылки 
 
 Официальный сайт Македонской православной церкви

 
Монастыри
Северная Македония